Oberschloss steht für
 Oberschloss Bonfeld, Baden-Württemberg
 Oberschloss, Pfälzer Schloss, Groß-Umstadt, Hessen 
 Oberschloss (Kranichfeld), Thüringen 
Siehe auch
 Oberes Schloss